Výsledky vyřazovacích zápasů Mistrovství světa ve fotbale 2010.

Přehled 
Po skončení základní části mistrovství světa postoupilo ze skupin 16 týmů:

Schéma vyřazovacích zápasů

Osmifinále

Uruguay vs. Jižní Korea

USA vs. Ghana

Německo vs. Anglie

Argentina vs. Mexiko

Nizozemsko vs. Slovensko

Brazílie vs. Chile

Paraguay vs. Japonsko

Španělsko vs. Portugalsko

Čtvrtfinále

Nizozemsko vs. Brazílie

Uruguay vs. Ghana

Argentina vs. Německo

Paraguay vs. Španělsko

Semifinále

Uruguay vs. Nizozemsko

Německo vs. Španělsko

Zápas o bronz

Uruguay vs. Německo

Finále

Nizozemsko vs. Španělsko

Reference 

Mistrovství světa ve fotbale 2010